Светлая Заря — посёлок в Третьяковском районе Алтайского края. Входит в состав Плосковского сельсовета.

География 
Расположен на реке Крутиха, в 3,5 км к юго-востокуу от села Плоское.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Третьяковского района